Дарюс Сонгайла (; 14 февраля 1978, Капсукас (ныне Мариямполе), Литовская ССР, СССР) — литовский профессиональный баскетболист. Выступал на позиции тяжёлого форварда. В настоящее время работает ассистентом главного тренера баскетбольного клуба «Сан-Антонио Спёрс». В составе сборной Литвы становился бронзовым призёром Олимпийских игр 2000 года, чемпионом Европы 2003 года и бронзовым призёром чемпионата Европы 2007 года.

Биография 
Сонгайла приехал в США для поступления в колледж, он четыре года выступал за команду Уэйк-Форестского университета. В 2002 году на драфте НБА он был выбран во втором раунде под общим 50-м номером командой «Бостон Селтикс». Однако за эту команду он не сыграл ни одной игры, поскольку в первом сезоне был отправлен в Европу, в московский ЦСКА. По возвращении в Америку через год Сонгайла был обменян в «Сакраменто Кингз». За этот клуб он выступал с 2003 по 2005 год, после чего как свободный агент подписал контракт с «Чикаго Буллз». Сонгайла, в основном выполняющий оборонительные функции, на протяжении всей карьеры набирал в среднем шесть очков и делал четыре подбора за игру.

Сонгайла является ключевым игроком сборной Литвы, он помог команде выиграть чемпионат Европы 2003 года и завоевать бронзовые медали на Олимпиаде в Афинах. В сезоне 2005/2006 за «Чикаго Буллз» он играл важную роль как в атаке, так и в защите. В конце сезона он получил тяжёлую травму лодыжки, был прооперирован и пропустил все оставшиеся игры регулярного сезона и плей-офф.

17 июля 2006 года Сонгайла подписал пятилетний контракт на 23 миллиона долларов с клубом «Вашингтон Уизардс». Пропустил всю первую половину своего дебютного сезона из-за травмы, в связи с которой был прооперирован 2 ноября. Вернувшись в строй стал игроком резервного состава, подменяющим основного тяжёлого форварда «Уизардс» Антуана Джеймисона.

24 июня 2009 года «Вашингтон Уизардс» обменяли Сонгайлу, Алексея Печерова, Этана Томаса и право выбора под 5-м номером на драфте 2009 года в клуб «Миннесота Тимбервулвз» на Майка Миллера и Рэнди Фойе. 9 сентября 2009 года Сонгайла вместе с Бобби Брауном был обменян в «Нью-Орлеан Хорнетс» на защитника Антонио Дэниелса и право выбора во втором раунде драфта 2014 года.

23 сентября 2010 года Сонгайла вместе с Крэйгом Брэкинсом был обменян в «Филадельфия Севенти Сиксерс» на Уилли Грина и Джейсона Смита.

В 2013 году подписал контракт с литовским баскетбольным клубом «Летувос Ритас». Летом 2014 года присоединился к клубу  «Жальгирис».

7 июня 2015 года Сонгайла завершил свою карьеру и перешёл на работу тренером в «Жальгирис», отвечая за работу с «большими». Летом 2018 года присоединился к штабу «Сан-Антонио Спёрс», где будет работать тренером по развитию игроков. В ноябре 2020 года стал ассистентом Грегга Поповича в «Сан-Антонио».

Награды 
 Командор Креста ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2001)
 Командор Большого креста ордена «За заслуги перед Литвой» (2003)
 Командор Большого креста ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2007)

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Выпускники Нью-Хэмптонской школы
Баскетболисты Литвы
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки БК «Донецк»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Баскетбольные тренеры Литвы